I Visconti Aicardi furono una nobile famiglia di Milano.

Storia
Fondatore della famiglia fu Domenico Aicardi (?-1431), che, per concessione del duca di Milano Filippo Maria Visconti, ottenne nel 1415 il diritto di utilizzare il cognome Visconti, nonché di inquartare nella propria arma lo stemma dei Visconti di Milano. 

Alla famiglia appartennero numerosi uomini d'arme al servizio dei Visconti, nonché giureconsulti e prelati.

La famiglia si estinse nel 1795 alla morte dell'ultimo esponente Luigi, cavaliere di Malta dal 1733.

Esponenti illustri 
 Bartolomeo Visconti (1402-1457), vescovo di Novara
 Giorgio Visconti Aicardi (?-1457) detto "Scaramuccia", uomo d'armi 
 Alessandro Visconti Aicardi (?-1476), uomo d'armi 
 Castellino Visconti Aicardi (?-1510), uomo d'armi 
 Alessandro Visconti Aicardi (?-1559), giureconsulto 
 Scaramuzza Visconti Aicardi (?-1624), ambasciatore 
 Giovanni Battista Visconti (1645-1713), vescovo di Novara
 Carlo Visconti Aicardi (?-1725), giureconsulto, podestà di Cremona
 Ortensio Visconti Aicardi (?-1725), giureconsulto
 Ignazio Visconti (1682-1755), religioso e Preposito generale della Compagnia di Gesù
 Giambattista Visconti Aicardi (?-1755), giureconsulto, governatore di Narni

Albero genealogico

Note

Bibliografia 
 
  .
 Paolo M. Galimberti, Il feudo di Riozzo e l’oratorio di S. Rocco: Riozzo e la famiglia Visconti Aicardi, in Il tesoro dei poveri: Il patrimonio delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Eca) di Milano, a cura di Marco G. Bascapè, Sergio Rebora, P.M. Galimberti, Cinisello Balsamo, 2001, pp. 406-408.

Voci correlate
 Dispense della prima serie delle Famiglie celebri italiane

 
Famiglie milanesi